Кристин Кройк (, ; род. 30 декабря 1982) — канадская актриса и продюсер, наиболее известная по ролям Ланы Лэнг в телесериале «Тайны Смолвиля» и Кэтрин Чендлер в сериале «Красавица и Чудовище».

Ранние годы 
Кристин Лора Крук родилась в канадском городе Ванкувер провинции Британская Колумбия. Её родители — отец Питер Крук родился в 1955 году в Голландии, а мать Деанна Че родилась в 1954 году в Индонезии и имеет азиатское происхождение. Оба они по профессии ландшафтные дизайнеры. Также у Кристин Крук есть младшая сестра Жюстин, которая обучалась в Гарвардском университете.

Карьера 
В 2001—2005 годах Крук играла главную роль в канадской мыльной опере «Эджмонт», после успеха которой получила заглавную роль в телефильме «Белоснежка». Также в 2004 году она снялась в мини-сериале «Волшебник Земноморья» и фильме «Евротур».

В начале 2001 года, наняв себе агента, Крук отправилась на прослушивание на главную женскую роль в сериале небольшого американского канала WB «Тайны Смолвиля». Сериал хотя и был американским, снимался в Ванкувере и после получения роли она смогла продолжать сниматься в мыльной опере «Эджмонт» параллельно с работой в сериале. После семи сезонов Крук ушла из сериала «Тайны Смолвиля», но после дважды в него возвращалась, чтобы завершить сюжетные линии своей героини.

После ухода из сериала Крук сыграла главную роль в блокбастере «Стритфайтер», который провалился в прокате и получил негативные отзывы от критиков. Позже она вернулась на телевидение с второстепенной ролью в сериале «Чак».

В начале 2012 года Крук получила главную роль детектива Кэтрин Чандлер в американском детективном телесериале «Красавица и чудовище», ремейке одноимённого телесериала 1980-х годов с Линдой Хэмилтон. С 2018 года Крук снимается в главной роли в криминальном сериале «Бремя истины».

В конце марта 2018 года Крук оказалась замешанной в скандале после ареста основателя секты NXIVM («Нексиам») Кита Раньера в Мексике и оказалась под подозрением в привлечении в эту организацию женщин в качестве секс-рабынь. Актриса отмела все обвинения относительно своего участия в незаконных действиях, подчеркнув, что ушла из Нэксиам в 2013 году и никогда не была вовлечена в деятельность секты. Эти слова были подтверждены другой актрисой и бывшей участницей Сарой Эдмондсон, принимавшей активной участие в разоблачении Нэксиам.

Личная жизнь 

По состоянию на 2017 год, Крук проживает в Торонто, Онтарио. В октябре 2012 года на Live! with Kelly and Michael она заявила, что является пескетарианкой.

Никогда не состояла в отношениях с Томом Уэллингом - партнёром в сьёмках Тайн Смолвиля.

В сентябре 2010 года Кристин была сфотографирована во время прогулки с Марком Гилдретом, канадским актёром, с которым познакомилась на съемках мини-сериала «Волшебник Земноморья» в 2004 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки